Чумичево — деревня в Клинском районе Московской области, в составе Воронинского сельского поселения. Население —  чел. (). До 2006 года Чумичево входило в состав Воронинского сельского округа

Деревня расположена в северной части района, примерно в 18 км к северо-востоку от райцентра Клин, на ручье Сарповский, правом притоке реки Лутосня (правый приток Сестры), высота центра над уровнем моря 208 м. Ближайшие населённые пункты — Боблово на юго-востоке и Мишнево на юго-западе.

Население

Примечания

Ссылки 
 Сельское поселение Воронинское на сайте Клинского района
 Устав сп Воронинское.
 Карта Клинского района.
 

Населённые пункты городского округа Клин